Уи́льям Бо́лдуин (, 21 февраля 1963, Массапекуа, Нью-Йорк) — американский киноактёр. Один из четырёх актёров — братьев Болдуинов (другие трое — Алек, Дэниел и Стивен).

Биография 
Родился 21 февраля 1963 года на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Отец Уильяма — учитель местной школы. Через семь лет у матери был диагностирован рак, и с тех пор она является президентом и одним из самых активных деятелей фонда борьбы с раком. Уильям закончил Государственный Университет в Нью-Йорке, где, как и старший брат, Алек, изучал политические науки, но оказался слишком застенчивым для государственного деятеля и занялся модельным бизнесом.

В 1995 году Болдуин женился на Чинне Филлипс, дочери музыканта Джона Филлипса и участнице группы Wilson Phillips. У пары родилось трое детей: дочери Джеймсон (род. 2000) и Брук (род. 2004), а также сын Вэнс (род. 2001).

Болдуин проживает в двух поместьях: в Санта-Барбаре, штат Калифорния и в Бедфорд-Корнерс, штат Нью-Йорк; последнее находится в 30 минутах езды от поместья его брата Стивена в Найаке, штат Нью-Йорк.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 The Wild Wild William Baldwin Website

Уильям
Выпускники Бингемтонского университета
Киноактёры США